Гуни — название населённых пунктов в России и фамилия:

Топоним 
 Гуни — село в Казбековском районе Дагестана.
 Гуни — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Гуни — село в Веденском районе Чечни.

Фамилия 
 Гуни, Франсуаза (1925—2009) — французская фехтовальщица на рапирах.

См. также 
 Гунни